ФБА — аббревиатура, означающая:

 Фактор биоаккумуляции
 Федеральное бизнес-агентство
 Федерация бадминтона Азербайджана
 Федерация баскетбола Армении
 Федерация бокса Азербайджана
 Федерация борьбы Армении
 Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества
 Фронтовая бомбардировочная авиация

См. также 

 FBA